Onaca, Onacă:
 Dan Onaca
 Dorel-Constantin Onaca

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera O

Nume de familie românești